Het voormalige landgoed en huis Hulkestein (Arnhem)
 Het voormalige Kasteel Hulkestein bij Nijkerk